Ridley kan som auktorsförkortning betyda:

 Henry Nicholas Ridley
 Stuart O. Ridley

Robotskapade auktorsförkortningar